Das Wort Mainspitzdreieck bezeichnet:

 das Gebiet südlich der Mainmündung zwischen Rhein und Main, siehe Mainspitze
 das Mainspitz-Dreieck, an dem die A 671 in die A 60 mündet